

Населені пункти 
 Нягра () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Ташка.
 Нягра () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Дезна.
 Нягра () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Лунка-Брадулуй.
 Нягра () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Броштень.

Заповідне урочище 
 Нягра — заповідне урочище в Україні (Івано-Франківська область).